Jerzy Janowicz – tennista polacco
 Małgorzata Janowicz – ex cestista polacca
 Ryszard Pędrak-Janowicz – stilista polacco
 Vic Janowicz – giocatore di football americano statunitense